María Victoria Gutiérrez Cervantes (Guadalajara, Jalisco; 26 de febrero de 1927) es una actriz, cantante y comediante mexicana. Es recordada por interpretar al personaje de «Inocencia Escarabarzaleta Dávalos Pandeada Derecha» en la película La criada bien criada (1972). Dentro de la música, se especializó en el género de bolero.

Biografía y carrera 
María Victoria Gutiérrez Cervantes nació el 26 de febrero de 1927 en Guadalajara, Jalisco, México, siendo hija de Leovigildo Gutiérrez Peña, un sastre dedicado al diseño de ropa para hombre, y Maura Cervantes Prieto, ama de casa. Con ella fueron seis hermanos en total, de nombres Julio, Martín, José, Esperanza y Elvira, aunque no queda muy claro quiénes fueron del primer matrimonio de su mamá y quiénes del segundo ya que llegó a casarse en dos ocasiones después de quedar viuda. Debido a los constantes cambios de residencia que tenían, solamente logró estudiar hasta el primer año de educación primaria y pasó la mayor parte de su niñez transportándose en tren entre Ciudad de México y Guadalajara. Sus hermanas fueron las primeras en dedicarse a las artes, Esperanza decidió elegir el ballet y era segunda tiple (bailarina que baila en medio de una obra) mientras que Elvira eligió el canto.

Por su parte, Victoria comenzó su carrera artística primeramente en las carpas (un tipo de teatro ambulante muy popular en México a inicios del siglo 20) teniendo sus comienzos en el Teatro-Salón Margo (hoy Teatro Blanquita) y en presentaciones en el Teatro Follies Bergere, en los cuales aún estaba indecisa de continuar dentro del mundo del entretenimiento, pues en su lugar quería convertirse en costurera. Sin embargo, la empresaria de una de las carpas en las que se presentó logró convencerla para que comenzara a cantar, algo que al principio pensaba que no sabía hacer, pero al recibir la aceptación del público optó por seguir con su trayectoria como artista. Dicho por ella, su primer sueldo fue de tres pesos y aunque era muy poco dinero, ella decidió tomarlo ya que su familia era extremadamente pobre y no tenían lo suficiente para pagar la vivienda donde vivían, ni tampoco para poder comer. Su oportunidad de llegar a la fama y el reconocimiento la obtuvo cuando conoció al compositor Luis Arcaraz después de que la contactara para que se presentara a cantar en un show del ventrílocuo Paco Miller. Ambos fueron presentados gracias a unos argentinos que trabajaban para W Radio, donde ella también había laborado con el nombre de Toya Gutiérrez. Seguido de esto, su carrera como cantante tomo rumbo dentro de los cabarets, comenzando dentro del llamado «Las mil y una noches» para después llegar a «El Patio». Este último era uno de los mejores centros nocturnos en aquel entonces. Ahí fue contratada por el dueño, Don Vicente Miranda, esto a pesar de que los colegas del mismo le dijeran que no lo hiciera porque solamente era una «carpera y no era posible que estuviera en un cabaré tan elegante con fama de no dejar entrar a ningún fachoso». Una vez dentro, su paga aumentó a trescientos pesos e incluso conoció a Agustín Lara. En 1958, el Teatro-Salón Margo donde se presentaba y en el que trabajó durante casi 10 años con entradas agotadas, fue demolido por órdenes gubernamentales de Ernesto Uruchurtu Peralta, quien argumentó que este no cumplía con las reglas de seguridad necesarias para poder seguir en funcionamiento. Aunque otra historia relata que la demolición se debió a que el político pensaba que todo lo que presentaban en el lugar era «corriente, vulgar y de peladaje», a esto se le añadió las constantes críticas que Victoria recibía por la vestimenta que utilizaba para presentarse y por la cual los conservadoras de la época la llamaban «mujer provocativa».

Vida personal 

Se casó con el conocido cantante y locutor yucateco Rubén Zepeda Novelo, con el que procreó dos hijos: Rubén y Alejandro. Tiene una hija de nombre María Esther.

Discografía 

María Victoria ingresa al mercado digital a finales del 2013, lanzando su colección «La música de mis películas».

Sencillos 
 Mucho, mucho, mucho
 Que bonito siento
 Venganza
 Mil besos
 Qué divino
 Cuidadito

Filmografía

Premios y nominaciones

Premios TVyNovelas 

 Premio especial: "Toda una vida en el escenario" (2010)

Diosa de plata PECIME

Premios Califa de Oro 2009

Referencias

Enlaces externos 
 
  

Actrices de cine de México
Actrices de la Época de oro del cine mexicano
Actrices de Jalisco
Artistas de RCA Víctor Mexicana
Artistas de Discos Orfeón
Actrices de televisión de México
Cantantes femeninas de México
Cantantes de Jalisco